Miejscowości w USA:
 Winter Park – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Grand
 Winter Park – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Orange